Koffermoord (1939), Amsterdam
 Japanse koffermoord, Amsterdam
 Brighton-koffermoorden, Groot-Brittannië
 de zogenaamde "koffermoordenares" Winnie Judd, Verenigde Staten